Roberto Bautista Agut era il detentore del titolo ma è stato eliminato al secondo turno da Christopher O'Connell.

In finale Daniil Medvedev ha battuto Andy Murray con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Andrej Rublëv (quarti di finale)
  Félix Auger-Aliassime (semifinale)
  Daniil Medvedev (Campione)
  Alexander Zverev (secondo turno)

<li>  Roberto Bautista Agut (secondo turno) <li>
<li>  Daniel Evans (primo turno) <li>
<li>  Alejandro Davidovich Fokina (quarti di finale) <li>
<li>  Botic van de Zandschulp (secondo turno) <li>

Wildcard 

  Andy Murray (finale)
  Abedallah Shelbayh (primo turno)

  Fernando Verdasco (primo turno)

Qualificati 

  Liam Broady (secondo turno)
  Alexandre Müller (quarti di finale)

<ol start="3">
  Damir Džumhur (primo turno) 
  Oleksii Krutykh (primo turno)

Lucky loser 

  Nikoloz Basilašvili (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 2023